Marie-Josée Croze
Marie-Josée Neuville
Marie-Josée Nat
Homonymie de prénom
Prénom français